Økern (Oslo), een bedrijventerrein in Oslo
Økern (metrostation), een station van de metro van Oslo